Amparo Guillén puede referirse a:

Amparo Guillén, actriz española.
Amparo Guillén, actriz ecuatoriana.